Nika bezeichnet:

 ein Bezirk in Afghanistan, siehe Nika (Bezirk)
 eine Stadt in Afghanistan, siehe Nika (Stadt)
 eine Stadt in der iranischen Provinz Māzandarān, siehe Neka
 eine griechische Göttin, siehe Nike (Siegesgöttin)
 eine Insel Indonesiens, siehe Nika (Insel)
 eine Insel der Malediven, siehe Nika (Malediven)
 die Banyan-Feige auf Dhivehi (Sprache auf den Malediven)
 ein Aufstand in Konstantinopel, siehe Nika-Aufstand
 ein russischer Filmpreis, siehe Nika
 ein Vorname, siehe Nika (Vorname)
 ein Charakter des Online-Spiels Guild Wars, siehe Guild Wars

Nika ist der Familienname folgender Personen:

 Renate Nika (* 1972), österreichische Kirchenmusikerin und Theologin